Spiewak ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Spiewak (* 1954), deutsche Journalistin
 Martin Spiewak (* 1964), deutscher Journalist und Wissenschaftsredakteur
 Mildred Spiewak, verheiratet Mildred Dresselhaus (1930–2017), amerikanische Physikerin

Siehe auch:
 Śpiewak
 Spewack
 Spevack
 Spivack